ХБ Торсхавн () — футбольный клуб из города Торсхавн, столицы Фарерских островов. Основан в 1904 году. Самый титулованный клуб Фарерских островов (23 титула).

Достижения 
 Чемпион Фарерских островов (24): 1955, 1960, 1963, 1964, 1965, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 1982, 1988, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2013, 2018, 2020
 Обладатель Кубка Фарерских островов (27): 1955, 1957, 1959, 1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 1998, 2004, 2019.
 Обладатель Суперкубка Фарерских островов (3): 2009, 2010, 2019.

Европейские соревнования 
Неоднократно участвовал в Лиге чемпионов УЕФА, Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков, Кубке Интертото.

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Фарерских островов